Tiempo – album di Nino D'Angelo del 1993
 Tiempo – album degli Erreway del 2003
 Tiempo – singolo degli Erreway del 2003, dall'album omonimo
 Tiempo – rivista spagnola edita a Barcellona